Нижче наведено список 79 муніципалітетів провінції Б'єлла. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Б'єлла